Crăiești kan verwijzen naar verschillende plaatsen in Roemenië:

 Crăiești (Mureș), een comună (gemeente) in het district Mureș
 Crăiești, een dorp in de comună Stănișești, in het district Bacău
 Crăiești, een dorp in de comună Vârlezi, in het district Galați
 Crăiești, een dorp in de comună Adămuș, in het district Mureș
 Crăiești, een dorp in de comună Bozieni, in het district Neamț